Garnero – nome maschile italiano
 Garnero – cognome italiano
 Daniela Garnero Santanchè – politica e imprenditrice italiana